Sherrill může být:

 Sherrill (Arkansas) – obec v Arkansasu
 Sherrill (Iowa) – město v Iowě
 Sherrill (Missouri) – vesnice v Missouri
 Sherrill (New York) – město v New Yorku